Flandern Rundt 2017 var den 101. udgave af cykelløbet Flandern Rundt. Det var det 13. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 2. april 2017. Løbet blev vundet af belgiske Philippe Gilbert fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Magnus Cort kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Matti Breschel kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI World Tour 2017